Buttermere ist der Name:
 eines Sees im Lake District, Cumbria, England siehe: Buttermere (See)
 eines Ortes im Lake District, Cumbria, England siehe: Buttermere (Cumbria)
 eines Ortes in Wiltshire, England siehe: Buttermere (Wiltshire)